Апертурный синтез  — интерференционный метод радионаблюдений, позволяющий получать на небольших радиотелескопах, разнесенных в пространстве, высокое угловое  разрешение. Широко применяется в радиолокации и радиоастрономии.

Одиночный радиотелескоп с параболической антенной имеет предельную разрешающую способность
 ,
где  — длина волны,  — диаметр апертуры. Крупнейшие радиотелескопы (диаметром до 100 м на сантиметровых волнах) дают разрешение в несколько угловых секунд. Для сравнения, в оптике такое же разрешение позволяет получить любительский 10-см рефлектор. Однако система из двух радиотелескопов, работающих в режиме радиоинтерферометра, обладает разрешением, обратно пропорциональным не размеру антенн, а расстоянию между ними.

История

Основные понятия 
В радиоастрономии обычно оперируют понятием потока излучения  или антенной температурой . Обе эти величины характеризуют количество энергии, приходящее от исследуемого источника. Однако возможен формализм как пространственных координат , так и пространственных частот . Переход от одного формализма к другому осуществляется преобразованием Фурье:

 .

Последовательный синтез 
Предположим, имеется две антенны, расстояние (база) между которыми может меняться до некоторого предельного . Если эти две антенны навести на один объект, то излучение объекта создаст на их приемниках напряжения  и . При этом  и  это один и тот же сигнал, только сдвинутый на время прохождения добавочного расстояния (см. илл.). Доказано, что взаимнокорреляционная функция этих сигналов будет связана с антенной температурой:
 ,
причем из свойств преобразования Фурье следует:
 
 ,
где  — угловое разрешение интерферометра,  — угловые размеры источника,  — максимально допустимая база,  — шаг при смене баз.
Таким образом одно наблюдение на таком интерферометре позволяет получить одну точку на uv-плоскости. После того, как все необходимые точки получены, с помощью обратного фурье-преобразования можно восстановить изображение объекта .

Параллельный синтез 
В принципе для осуществления синтеза достаточно даже двух антенн. Но для протяжённых источников шаг изменения баз может оказаться слишком малым и для заполнения uv-плоскости понадобится много часов. Если источник имеет переменность на меньших масштабах времени, то она не будет выявлена. Однако, если взять N антенн и расположить их в форме креста на необходимом расстоянии  друг от друга, то уже после одного наблюдения вся uv-плоскость окажется заполненной, так как попарная корреляция даст все необходимые базы. Такая схема называется крестом Миллса.

См. также 
 Радиотелескоп
 Радиоинтерферометр
 Радиолокационное синтезирование апертуры

Примечания

Литература

Ссылки 
  Физическая Энциклопедия (Phys.Web.Ru)
 Статья о кресте Миллса «The Flowering of Fleurs» 

Радиоастрономия
Радиолокация